Eurojackpot (Eвроджакпот) е лотария, която се разиграва в 18 европейски държави. Стартира на 23 март 2012 в няколко европейски страни, а по-късно се присъединяват и други.

Държави, в които се провежда лотарията 

На 1 февруари 2013 г. и по-късно се присъединяват Хърватия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция, с което общият брой достига 14 страни-участнички.

На 10 октомври 2014 г. се присъединяват Чехия и Унгария.

На 9 октомври 2015 г. се присъединява Словакия.

На 15 септември 2017 г., с включването на Полша, страните, участващи в лотарията, нарасват на 18.

Играе се 5 от 50 числа плюс две допълнителни от 1 до 10.

Минималният джакпот е в размер на 10 милиона евро и може да се натрупва до 90 милиона евро.
Eurojackpot е пряка конкуренция на другата голяма европейска лотария Euromillions, но има по-добри вероятности за печалба.

Шансът за джакпот в Eurojackpot e 1:95 344 200.

Теглене, джакпот и приходи 
Числата се теглят всеки петък в 21 ч. в Хелзинки, Финландия. Ако джакпотът надвиши 90 милиона евро, разликата се изплаща в следващото ниво.

50% от приходите от лотарията се изплащат на играчите. Останалата половина влиза в хазните на държавите-участнички с цел да се финансират общественополезни проекти. Стойността на един фиш с една попълнена колонка е 2 евро.

Вероятности 
Разпределението на вероятностите в Eurojackpot е както следва:

Най-големи печалби

Пристрастяване 
Някои експерти от областта на лотариите твърдят, че по-високите суми от джакпота (в сравнение със стандартни лотарии като тото 6 от 49) могат да увеличат шанса за пристрастяване.

Външни препратки 
 Eurojackpot
 Eurojackpot

Източници 

Хазартни игри